Il singolare del Qatar Ladies Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Marija Šarapova aveva vinto il titolo del 2008, ma quest'anno non ha partecipato.

Vera Zvonarëva ha battuto in finale Caroline Wozniacki 6–4, 6–4.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Caroline Wozniacki (finale)
  Vera Zvonarëva (campionessa)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Li Na (secondo turno)

 Jelena Janković (semifinali)
 Viktoryja Azaranka (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Shahar Peer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Qatar Ladies Open 2011